Quorn kan syfta på följande:

 Quorn, ett varumärke för köttersättningsprodukter
 Quorn, Leicestershire, ort i England, Storbritannien
 Quorn, South Australia, ort i Australien